Martin Dent ist der Name folgender Personen:

* Martin Dent (Wirtschaftswissenschaftler) (1925–2014), britischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Martin Dent (Leichtathlet) (* 1979), australischer Leichtathlet